

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Klimontów – miasto
 Klimontów – część miasta Sosnowiec
 Klimontów – osada w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Niechlów
 Klimontów – wieś w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Proszowice 
 Klimontów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sędziszów

Inne 
 Klimontów – gmina miejsko-wiejska
 Klimontów – dawna gmina wiejska istniejąca do 1954 
 Klimontów – gromada w powiecie będzińskim
 Klimontów – gromada w powiecie jędrzejowskim
 Klimontów – gromada w powiecie proszowickim
 Klimontów – gromada w powiecie sandomierskim
 Klimontówprzystanek kolejowy w Klimontowie

Zobacz też 
 Klimasy, Klimki, Klimkowo, Klimkówka, Klimontówek, Klimonty, Klimówka, Klimy